Frieling ist 

 eine sächsische Standesbezeichnung, siehe Frieling (Stand)
 ein deutscher Familienname, siehe Frieling (Familienname)
 der Name eines deutschen Verlages, siehe Frieling-Verlag Berlin

Siehe auch:
 Freeling
 Frühling
 Friling
 Frilling